Kržišče (gmina Cerknica)
 Kržišče (gmina Krško)